Goce (Albanië), een plaats in de stad Maliq, district Korçë, prefectuur Korçë, Albanië
 Goce (opera), een opera van Kiril Makedonski
 Goče, een plaats in de Sloveense gemeente Vipava